Жюнивиль:

 Жюнивиль — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны.
 Жюнивиль — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.